Luci Juli Vopisc Jul, tribú amb potestat consolar el 438 aC
 Luci Juli Jul, tribú consular el 403 aC
 Luci Juli Jul, tribú amb potestat consular el 401 aC
 Luci Juli Jul, tribú consular el 388 aC i el 379 aC